Machetá kan syfta på:

Colombia 

 Macheta (kommun i Colombia), Cundinamarca, 
 Machetá (ort i Colombia), Cundinamarca,